Шушинський район (Азербайджан)
 Шушинський район (НКР)